U 550 war ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Das Wrack wurde im Juli 2012 entdeckt.

Geschichte 
Das Boot vom Typ IX C/40 wurde 1942 von der Deutschen Werft AG in Hamburg-Finkenwerder mit der Baunummer 371 gebaut. Im Laufe seiner gesamten Einsatzzeit wurde es von Kapitänleutnant Klaus Hänert kommandiert.

Kommandant 
Klaus Hänert wurde am 1. Februar 1918 im schlesischen Hirschberg geboren und trat 1936 in die Kriegsmarine ein. Bis zum Sommer 1940 diente er als Wachoffizier auf dem Zerstörer Z 6 Theodor Riedel und wurde dann persönlicher Adjutant des Kommandierenden Admirals der Marine-Station Nordsee. Seine U-Bootausbildung absolvierte er im Frühjahr 1942. Anschließend fuhr er als 2. Wachoffizier, dann als 1. Wachoffizier auf U 68. Im Frühjahr 1943 war er Lehrer bei der 2. U-Lehrdivision und absolvierte dann seinen U-Kommandantenlehrgang. Klaus Hänert wurde am 1. Februar 1943 zum Kapitänleutnant befördert, der Einsatz mit U 550 war seine erste und einzige Feindfahrt als Kommandant. Er ging mit Teilen seiner Besatzung in Kriegsgefangenschaft, aus der er 1947 entlassen wurde.

Versenkung 
Die Einsatzgeschichte des Bootes war kurz. Es lief am 6. Februar 1944 von Kiel zu seiner einzigen Feindfahrt aus. Südlich von Island wurde es am 22. Februar 1944 von einer kanadischen PBY 4 Catalina angegriffen, die vier Wasserbomben auf das U-Boot warf und es mit Bordwaffen beschoss. U 550 verlor bei diesem Angriff zwei Besatzungsmitglieder, setzte die Feindfahrt jedoch fort. Am 16. April 1944 griff das Boot den Konvoi CU-21 an und versenkte den mit 11.017 Bruttoregistertonnen vermessenen US-Tanker Pan-Pennsylvania (). Die Geleitschiffe des Konvois, die Geleitzerstörer USS Gandy, USS Joyce und USS Petersen, orteten das U-Boot, brachten es mit Wasserbomben zum Auftauchen und versenkten es mit Wasserbomben und Geschützfeuer (). 44 Besatzungsmitglieder von U 550 starben, 12 überlebten die Versenkung. Von der Besatzung der Pan-Pennsylvania überlebten 56 den Untergang ihres Schiffes, 25 starben.

Die Geretteten überquerten als Kriegsgefangene an Bord der USS Joyce in zwölf Tagen im Geleit den Atlantik.

Laut amerikanischen Quellen wurde das Boot durch einen Rammstoß der USS Gandy versenkt.

Fund des Wracks 
Am 28. Juli 2012 wurde bekannt, dass amerikanische Bergungstaucher U 550, dessen Wrack als Kriegsgrab gilt, mittels Echolot gefunden hätten.

Siehe auch  
 U-Boot-Krieg#Zweiter Weltkrieg

Weblinks 
 U-550 bei Diver-Log.de (deutsch)

Einzelnachweise 

U-Boot-Klasse IX
U-Boot im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust 1944
Deutsche Werft
U550